Marussia MR02 — гоночный автомобиль с открытыми колёсами разработанный конструкторами команды Marussia F1 Team под руководством технического директора Пэта Симондса для участия в Чемпионате мира сезона  года.

Результаты выступлений в Формуле-1

Ссылки 

Шасси Marussia Формулы-1
Формула-1 в сезоне 2013